Kim Hyung-Il (27 de abril de 1984) é um futebolista profissional sul-coreano, defensor, atua no Pohang Steelers.

Carreira 
Kim Hyung-Il integrou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Football Club Pohang Steelers
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol